Marazzina – cognome italiano
 Giulio Marazzina – politico italiano
 Massimo Marazzina – calciatore italiano